Fairyland (« Royaume des fées » en anglais), peut faire référence à :
Fairyland, groupe de power metal français.
Fairyland, single d'Ayumi Hamasaki.
Fairyland, collectivité du Queensland, située entre Kuranda et Cairns, en Australie.